Dropsonde (meteorologie), een weermeetinstrument dat vanuit een vliegtuig met een ballon wordt neergelaten
 Dropsonde (album), een album van Biosphere, vernoemd naar dit apparaat